Porąbka (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Bielski
 Porąbka (Silezië), een dorp in de Poolse woiwodschap Silezië in het district Bielski in de gemeente Porąbka
 Porąbka (powiat Limanowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen in het district Limanowski
 Porąbka (powiat Łobez), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren in het district Łobez
 Porąbka (powiat Olkuski), een dorp in de Poolse woiwodschap Klein-Polen in het district Olkuski
 Porąbka (powiat Świdwiński), een dorp in de Poolse woiwodschap West-Pommeren in het district Świdwiński